102-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 102 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Северную Америку, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 78-м меридианом восточной долготы.

В Канада по 102-му меридиану проложена часть границы между Северо-Западными территориями и Нунавутом, а также часть границы между Саскачеваном и Манитобой вдоль меридиана четырьмястами метрами западнее. Его пересечение с 60-й параллелью северной широты образует так называемые «Четыре угла Канады» между вышеуказанными провинциями и территориями.

В США меридиан определяет восточную границу исторической непризнанной Территории Джефферсона. В нескольких милях восточнее параллельно меридиану пролегают границы Колорадо, Небраски и Канзаса.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 102-й меридиан западной долготы проходит через:

 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="120" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Эллеф-Рингнес
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — Кинг-Кристиан
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | безымянное водное пространство
| style="background:#b0e0e6;" | проходит чуть западнее острова Елены, Нунавут,  ()
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — остров Батерст
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | бухта Эрскин
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — остров Александер и остров Батерст
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Пролив Парри
| style="background:#b0e0e6;" | Вайкаунт-Мелвилл
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — остров Принца Уэльского
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | пролив Мак-Клинток
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — остров Виктория
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Альберта Эдварда
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — остров Виктория
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Куин-Мод
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут — остров Дженни Линд
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Куин-Мод
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Нунавут граница между Северо-Западными территориями и Нунавутом — от  Четыре угла — в . Южнее вдоль меридиана и четырьмястами метрами западнее проходит граница Манитобы и Саскачевана Саскачеван — от 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Северная Дакота Южная Дакота — от  Небраска — от  Канзас — от  Оклахома — от  Техас — от 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Коауила Сакатекас — от  Сан-Луис-Потоси — от  Сакатекас — от  Агуаскальентес — от  Халиско — от  Гуанахуато — от  Халиско — от  Гуанахуато — от  Мичоакан — от  Герреро — от 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Южный океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | Антарктида
| незаявленная территория
|-
|}

Примечания 

Долгота
Границы Манитобы
Границы Саскачевана
Границы Северо-Западных территорий
Границы Нунавута